Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1891 war ein Tenniswettbewerb in London.

Da Willoughby Hamilton nicht zur Titelverteidigung antrat, holte sich Wilfred Baddeley im All-Comers-Finale gegen Joshua Pim den Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 250.

Herreneinzel
1891